Michael Richard Dawson, né le  à Northallerton (Yorkshire du Nord), est un ancien footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 

Le , il rejoint Hull City, après neuf saisons avec Tottenham.

En août 2021, il annonce sa retraite sportive.

En sélection 
Il est sélectionné à treize reprises en équipe d'Angleterre espoirs entre 2003 et 2005, ainsi qu'à deux reprises en équipe d'Angleterre B.

En 2006, à la suite de la blessure de Luke Young, il est appelé par Sven-Göran Erikssonà pour jouer la Coupe du monde 2006. Il reste cependant réserviste. Il attendra 2010, pour son retour en sélection.  

Il est appelé par Fabio Capello pour la Coupe du monde 2010 à la suite du forfait de Rio Ferdinand, mais ne joue pas une minute lors de cette compétition. Il compte quatre sélections avec l'Angleterre.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Tottenham Hotspur
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2008.
 Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2009.

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe-type de D2 anglaise en 2016.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Tottenham Hotspur FC
Joueur du Hull City AFC
Naissance en novembre 1983
Naissance à Northallerton